Pontotoc megye (Mississippi)
Pontotoc megye (Oklahoma)